Kouptchino (russe : ) peut faire référence à :
 Kouptchino, quartier de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie,
 Kouptchino, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg, desservant le quartier du même nom,
 Gare de Saint-Pétersbourg-Kouptchino, gare ferroviaire desservant le quartier du même nom,